Schidowitz je německý název českých sídel:
 Židovice (okres Jičín) – obec v okrese Jičín
 Židovice (okres Litoměřice) – obec v okrese Litoměřice

Německé názvy sídel v Česku